Ба́нах () — фамилия, часто встречается у поляков.

Известные носители 
 Банах, Лу (род. 1960) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, брат-близнец Эда.
  (1967—1991) — немецкий футболист.
 Банах, Стефан (1892—1945) — польский математик.
 Банах, Эд (род. 1960) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, брат-близнец Лу.

См. также 
 Банахова алгебра
 Банахова решётка
 Банахово пространство
 Банаховы пределы
 Парадокс Банаха — Тарского
 Теорема Хана — Банаха
 Теорема Банаха о неподвижной точке